Damme pode ser:

 Uma cidade alemã: Damme (Alemanha)
 Um município belga: Damme (Bélgica)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos